Maroso – moto ondoso del mare molto intenso
 Pietro Maroso – allenatore di calcio, calciatore e dirigente sportivo italiano
 Virgilio Maroso – calciatore italiano

Pagine correlate
Marosi